En terminología militar, se llama embestir al ataque de una plaza o una posición enemiga. 

Los franceses usan el verbo investir y el sustantivo investissement para expresar el primer acto del sitio de una plaza, esto es, el acordonamiento, cerco, bloqueo, asedio que todas estas voces, aunque no sinónimas, traducen la francesa; pero los malos traductores prefieren embestidura cometiendo una impropiedad. 

Embestir lleva en sí la idea de ataque súbito, no muy calculado y sobre todo brioso. El Diccionario de la Academia 5 dice terminante: Embestir, acometer con ímpetu. El P. Basilio Varen describiendo la acometida de los hugonotes a los arrabales de París, dice muy bien: 

Indudablemente se embiste una plaza, como se embiste al enemigo en campo abierto pero al embestir en tal sentido no se lleva la idea de acordonar, sino de tomar la plaza por escalada sin guardar los trámites o lentitudes del ataque regular, metódico, polioréctico. El marqués de Santa Cruz, que en sus Reflexiones militares suele emplear algunos galicismos, inevitables en su tiempo, no cae en este. Por ejemplo: 

La Ordenanza española del siglo XIX es concluyente:

Referencias
Diccionario militar, etimológico, histórico, tecnológico, José Alimrante, 1869

Terminología militar